Кырдар () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кырдар, Гёкхан (род. 1970) — турецкий музыкант и композитор.
 Кырдар, Лютфи (1887—1961) — турецкий медик и политик.